Пашкова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Пашкова, Анастасия Михайловна (род. 1993) — российская биатлонистка.
 Пашкова, Анна Михайловна (не ранее 1866—1948) — русская сказительница, член Союза писателей СССР.
 Пашкова, Галина Алексеевна (1916—2002) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1971).
 Пашкова, Евгения Сергеевна (род. 1989) — российская профессиональная теннисистка.
 Пашкова, Лариса Алексеевна (1921—1987) — советская актриса. Народная артистка РСФСР (1963).
  — русско-французская писательница XIX века.
 Пашкова, Людмила Анатольевна (1942—2021) — советская актриса.
 Пашкова, Мария Емельяновна (1927—2006) — Герой Социалистического Труда, бригадир операторов почтовой связи.
 Пашкова, Надежда Николаевна (род. 1962) — российская спортсменка, Мастер спорта СССР международного класса по велосипедному спорту.
 
 Пашкова, Юлия Фёдоровна (1923—1943) — участница Великой Отечественной войны, летчица, гвардии сержант. Топоним 
 Пашкова — заимка в Боханском районе Иркутской области, Россия.

 См. также 
 Пашково — название населённых пунктов.

 Примечания